Jean-Marie Frin est un acteur français.
Jérôme Charles Frin de Cormeré est un homme politique français, né le  à Laval, mort le .
Charles Frin du Guiboutier ou encore de Cormeré est un homme politique français, né le  à Laval, décédé le .

Littérature 
 , nouvelle de .
 , nouvelle de .